Live...Animal - singolo degli W.A.S.P. del 1987
 Live Animal (F**k Like a Beast) - singolo degli W.A.S.P. del 1988